Corona (ornament), cèrcol que se cenyeix al cap, fet de flors, fulles, metall, etc., usat sovint com a senyal de victòria (corona triomfal, corona de llorer, etc.), de distinció (corona acadèmica) o de noblesa (corona imperial, corona reial, corona comtal, etc.) Fins i tot com a senyal d'escarni (corona d'espines)
 Corona triomfal
 Corona egípcia, símbol distintiu dels faraons i déus de l'Antic Egipte.
 Corona d'Advent, ornament fet amb branques d'avet i quatre espelmes tradicionalment penjada o col·locada damunt una taula durant l'advent
 Corona reial 
 Corona metàfora de la monarquia, indicatiu del poder reial o imperial i fins i tot de la mateixa institució reial o imperial 
 Corona d'Aragó
 Corona de Castella
 Corona de França
 Corona nobiliària, tipus de timbre (heràldica) per damunt de l'escut Les corones heràldiques poden ser murals o nobiliàries

 Corona mural

 Toponímia:

 Corona o Santa Agnès de Corona, poble del municipi eivissenc de Sant Antoni de Portmany
 Corona (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Poblenou de la Corona, municipi de l'Horta Sud
 Biografies:
 Corona (màrtir), màrtir llegendari del segle III o IV
 Corona d'Elx, monja llegendària del segle IX
 Corona (n. 12 de febrer de 1981), futbolista castellà.
 Botànica:
 Corona de rei o lot corniculat (Lotus corniculatus)
 Corona de rei (Saxifraga longifolia)
 Miscel·lània:
 Corona (moneda), diferents tipus de moneda, antigues i modernes
 Corona dentària, part de la dent que surt de les genives
 Corona solar, embolcall lluminós del Sol
 Corona Austral i Corona Boreal, constel·lacions
 Efecte corona, lluminositat que es forma al voltant dels conductors a les línies d'alta tensió
 Tap corona, mena de tap per a les ampolles
 Corona (cervesa), marca de cervesa